Национален исторически музей може да се отнася до:
 Национален исторически музей (България)
 Национален исторически музей (Аржентина)
 Национален исторически музей (Албания)
 Национален исторически музей (Бразилия)
 Национален исторически музей (Гърция)
 Национален исторически музей (Чили)